Gonatophragmium är ett släkte av svampar. Gonatophragmium ingår i familjen Acrospermaceae, ordningen Acrospermales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gonatophragmium